Jurij Vasiljevič Lebedjev (), ruski hokejist, * 1. marec 1951, Moskva, Rusija.

Lebedjev je v sovjetski ligi igral za kluba CSKA Moskva in Krila Sovjetov, skupno je na 473-ih prvenstvenih tekmah dosegel 181 golov, eno sezono je igral tudi za nemški klub Hamburger SV. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil srebrno medaljo, in šestih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil šest zlatih medalj. Za reprezentanco je nastopil na 127-ih tekmah, na katerih je dosegel 25 golov.

Pregled kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 70/71
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 72
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 3
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 74
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 74/75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 76
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 43
| 18
| 30
| 48
|
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 44
| 14
| 28
| 42
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 3
| 5
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 17
| 21
| 38
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 81/82
|
|
| 12
| 16
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hamburger SV
| Nemška 2. liga
| 82/83
|
| 36
| 41
| 39
| 80
|
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 21
| 10
| 8
| 18
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 30
| 8
| 11
| 19
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 216
| bgcolor="#7FFF00" | 130
| bgcolor="#7FFF00" | 166
| bgcolor="#7FFF00" | 296
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 299
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti Hamburger SV
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki